

Висока-Велика — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Висока-Велика — село в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства